Zerbes ist der Familienname folgender Personen:

 Ingeborg Zerbes (* 1969), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Michael Zerbes (* 1944), deutscher Leichtathlet
 Peter Suska-Zerbes (* 1954), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Sarah Zerbes (* 1978), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin